Калінінгра́д:

 Калінінград — місто в Росії, адміністративний центр Калінінградської області.
 Калінінград — російський порт на південно-східному узбережжі Балтійського моря; єдиний порт Росії на Балтиці, що не замерзає.
 «Калінінград» — калінінградська телерадіокомпанія.
 «Калінінград» —  футбольний стадіон в Калінінграді, збудований у 2018 році для проведення матчів чемпіонату світу з футболу 2018 року.
 Калінінград — колишня (до 1996) назва міста Корольова Московської області.